Catarman (Camiguin), une municipalité des Philippines
Catarman (Samar du Nord), une municipalité des Philippines